Шмыров — фамилия; имеет женскую форму Шмырова.
 Шмыров, Виктор Александрович (род. 1946) — российский учёный-историк, музейный работник, педагог и краевед, общественный деятель, директор АНО Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36».
 Шмыров, Вячеслав Юрьевич (род. 1960) — киновед, критик, редактор, организатор фестивалей. 
 Шмыров, Павел Дмитриевич (Шмаров; 1874—1950) — русский художник.

Шмырова 
 Шмырова, Татьяна Ивановна (1913—1992) — русская советская артистка балета, солистка Ленинградского театра имени Кирова, балетный педагог, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР.